Милутинович — сербская фамилия. Известные носители:

 Милутинович, Бора (род. 1944) — сербский футбольный тренер.
 Милутинович, Бранко (1918—1942) — Народный герой Югославии.
 Милутинович, Добрица (1880—1956) — сербский актёр.
 Милутинович, Душан (1912—1944) — Народный герой Югославии.
 Милутинович, Милан (род. 1942) — президент Сербии c 1997 по 2002 год.
 Милутинович, Миле (в монашестве Ефрем; род. 1944) — епископ Сербской православной церкви, епископ Банялукский.
 Милутинович, Милош (1933—2003) — югославский футболист и тренер. Играл на позиции нападающего.
 Милутинович, Иван (1901—1944) — югославский коммунист, революционер, член ЦК и Политбюро Коммунистической партии Югославии.
 Милутинович, Сима Сарайлия (1791—1847) — сербский поэт.